Polynoe pelagica är en ringmaskart som beskrevs av René Viguier. Polynoe pelagica ingår i släktet Polynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pelagica